Die Ewige Tabelle der Fußball-Bundesliga ist eine Rangliste aller Meisterschaftsrunden der Fußball-Bundesliga seit ihrer Gründung im Jahr 1963. Der Berechnung ist die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Bis in die Saison 1983/84 hinein war der 1. FC Köln Erster der ewigen Tabelle, der am ersten Spieltag der Premierensaison 1963/64 zusammen mit dem FC Schalke 04 Tabellenerster war. Am vierten Spieltag jener ersten Saison war dies der Hamburger SV. Seit 1983 liegt der FC Bayern München an der Spitze der Rangliste. Bislang spielten 56 Mannschaften in der Bundesliga. Am 19. Februar 1993 absolvierten der 1. FC Köln und der 1. FC Kaiserslautern im direkten Duell (Köln 0:3 Kaiserslautern) als erste Vereine ihr 1000. Spiel in der Bundesliga. Einen Tag später erreichten auch Eintracht Frankfurt und der Hamburger SV diesen Wert. Am 24. Oktober 2015 erzielten die Bayern mit dem 4:0-Erfolg gegen Köln ihren 1000. Bundesliga-Sieg. Jüngster Neuzugang ist der 1. FC Union Berlin, der zur Spielzeit 2019/20 erstmals in die Bundesliga aufstieg.

Bis zur Spielzeit 2017/18 war der Hamburger SV der letzte Verein, der an allen bis dahin ausgetragenen 55 Spielzeiten teilgenommen hatte. Durch den Abstieg von Werder Bremen in der Spielzeit 2020/21 zog der FC Bayern München in der Spielzeit 2021/22 mit Werder Bremen als Rekordhalter der am meisten absolvierten Spielzeiten gleich und ist zugleich der Verein, der von den aktuellen Erstligisten am längsten ununterbrochen in der ersten Liga vertreten ist. Seit dem 19. März 2022 sind die Münchener zudem das Team mit den meisten Bundesligaspielen.

Die Tabelle umfasst mit der Saison 2022/23 die 18 Bundesligisten, 13 Zweitligisten, sieben Drittligisten, zwölf Viertligisten, zwei Fünftligisten, einen Sechstligisten und drei inzwischen aufgelöste Vereine. Seit 1963 haben lediglich Werder Bremen, der VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt und Schalke 04 gegen alle bisherigen Bundesligisten gespielt.

Bayern München (seit der Saison 1965/66), Bayer Leverkusen (seit 1979/80), VfL Wolfsburg (seit 1997/98), TSG 1899 Hoffenheim (seit 2008/09), FC Augsburg (seit 2011/12), RB Leipzig (seit 2016/17) und Union Berlin (seit 2019/20) sind noch nie aus der 1. Liga abgestiegen, der 1. FC Nürnberg mit neun Abstiegen bislang am häufigsten. Mit acht Aufstiegen in die Bundesliga sind Nürnberg und Arminia Bielefeld Rekord-Aufsteiger.

Ewige Tabelle 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der Bundesliga. Die dritte Spalte gibt an, wie viele komplette Spielzeiten der Verein in der Bundesliga gespielt hat (+, wenn der Verein im Moment eine noch nicht abgeschlossene Saison in der ersten Liga spielt). Die Spalte BL-Titel gibt an, wie oft der betreffende Verein seit Einführung der Bundesliga Deutscher Meister wurde. Die Spalte US steht für die längste ununterbrochene Bundesligazugehörigkeit in Jahren.

Bei Vereinen, die gleich viele Spielzeiten absolviert haben, kann die Anzahl der absolvierten Spiele unterschiedlich ausfallen, da in den ersten beiden Jahren (Saison 1963/64 und Saison 1964/65) bei ursprünglich 16 Teilnehmern nur 30 Spieltage auf dem Programm standen. In der Saison 1991/92 ergaben sich infolge der Wiedervereinigung durch 20 Teilnehmer einmalig 38 Spieltage. Alle übrigen Spielzeiten umfassten 34 Partien je Verein.
 !! BL-Titel
! Auf
! Ab
! US
! Spielzeiten
! Liga 2022/23
 || 1 || 0 || 57+ || 1965– ||data-sort-value="1"| Bundesliga
 || 1 || 1 || 46+ || 1963–72, 1976– ||data-sort-value="1"| Bundesliga
 || 2 || 2 || 40 || 1963–80, 1981–2021, 2022– ||data-sort-value="1"| Bundesliga
 || 3 || 3 || 39 || 1963–75, 1977–2016, 2017–19,2020– ||data-sort-value="1"| Bundesliga
 || 3 || 2 || 34 || 1965–99, 2001–07, 2008– ||data-sort-value="1"| Bundesliga
 || 0 || 1 || 55 || 1963–2018 ||data-sort-value="2"| 2. Bundesliga
 || 4 || 4 || 30 || 1963–81, 1982/83, 1984–88,1991–2021, 2022– ||data-sort-value="1"| Bundesliga
 || 4 || 4 || 33 || 1963–96, 1998–2001, 2003/04,2005–11, 2012– ||data-sort-value="1"| Bundesliga
 || 6 || 6 || 35 || 1963–98, 2000–02, 2003/04,2005/06, 2008–12, 2014–18,2019– ||data-sort-value="1"| Bundesliga
 || 1 || 0 || 43+ || 1979– ||data-sort-value="1"| Bundesliga
 || 2 || 3 || 33 || 1963–96, 1997–2006, 2010–12 ||data-sort-value="2"| 2. Bundesliga
 || 6 || 6 || 13 || 1963–65, 1968–80, 1982/83,1990/91, 1997–2010, 2011/12,2013– ||data-sort-value="1"| Bundesliga
 || 7 || 6 || 22 || 1971–93, 1994/95, 1996–99,2000/01, 2002–05, 2006–10,2021– ||data-sort-value="1"| Bundesliga
 || 8 || 9 || 9 || 1963–69, 1978/79, 1980–84,1985–94, 1998/99, 2001–03,2004–08, 2009–14, 2018/19 ||data-sort-value="2"| 2. Bundesliga
 || 1 || 0 || 25+ || 1997– ||data-sort-value="1"| Bundesliga
 || 6 || 6 || 14 || 1964–74, 1975/76, 1985/86,1987–89, 2002–16, 2017–19 ||data-sort-value="2"| 2. Bundesliga
 || 5 || 6 || 19 || 1963–82, 1991/92, 1993–95,1996–2000, 2005/06, 2007/08 ||data-sort-value="3"| 3. Liga
 || 6 || 6 || 16 || 1966/67, 1971–87, 1989–92,1995–97, 2012/13, 2018–20 ||data-sort-value="2"| 2. Bundesliga
 || 5 || 6 || 11 || 1963–68, 1975–77, 1980–83,1984/85, 1987–98, 2007–09 ||data-sort-value="2"| 2. Bundesliga
 || 5 || 4 || 6+ || 1993–97, 1998–2002, 2003–05,2009–15, 2016– ||data-sort-value="1"| Bundesliga
 || 3 || 4 || 10 || 1963–73, 1974–80, 1981–85,2013/14 ||data-sort-value="2"| 2. Bundesliga
 || 3 || 4 || 10 || 1963–70, 1977/78, 1979–81,1994–2004 ||data-sort-value="3"| 3. Liga
 || 2 || 1 || 13+ || 2004–07, 2009– ||data-sort-value="1"| Bundesliga
 || 1 || 0 || 14+ || 2008– ||data-sort-value="1"| Bundesliga
 || 8 || 8 || 5 || 1970–72, 1978/79, 1980–85,1996–98, 1999/2000, 2002/03,2004–09, 2020–22 ||data-sort-value="2"| 2. Bundesliga
 || 5 || 5 || 8 || 1975/76, 1979–81, 1983–91,1992/93, 1994–96 ||data-sort-value="5"| Oberliga Niederrhein(fünftklassig)
 || 3 || 3 || 10 || 1991/92, 1995–2005, 2007/08 ||data-sort-value="2"| 2. Bundesliga
 || 1 || 0 || 11+ || 2011– ||data-sort-value="1"| Bundesliga
 || 1 || 0 || 6+ || 2016– ||data-sort-value="1"| Bundesliga
 || 1 || 1 || 7 || 1983–90 ||data-sort-value="3"| 3. Liga
 || 4 || 4 || 4 || 1968/69, 1970/71, 1972–76,1983/84 ||data-sort-value="4"| Regionalliga Südwest
 || 3 || 3 || 4 || 1966/67, 1969–71, 1973–77 ||data-sort-value="3"| 3. Liga
 || 5 || 5 || 3 || 1977/78, 1988–91, 1995–97,2001/02, 2010/11 ||data-sort-value="2"| 2. Bundesliga
 || 2 || 2 || 3 || 2000–03, 2006–09 ||data-sort-value="4"| Regionalliga Nordost
 || 1 || 0 || 3+ || 2019– ||data-sort-value="1"| Bundesliga
 || 2 || 2 || 3 || 1967–70, 2006/07 ||data-sort-value="4"| Regionalliga West
 || 1 || 1 || 4 || 1990–94 ||data-sort-value="4"| Regionalliga West
 || 3 || 4 || 2 || 1963/64, 1976–78, 1985/86,1992/93 ||data-sort-value="3"| 3. Liga
 || 1 || 1 || 4 || 1991–95 ||data-sort-value="3"| 3. Liga
 || 1 || 1 || 4 || 1969–73 ||data-sort-value="4"| Regionalliga West
 || 3 || 3 || 2 || 1978/79, 1981/82, 2015–17 ||data-sort-value="2"| 2. Bundesliga
 || 1 || 1 || 3 || 1972–75 ||data-sort-value="4"| Regionalliga West
 || 2 || 2 || 2 || 1964–66, 1967/68 ||data-sort-value="6"| Saarlandliga(sechstklassig)
 || 2 || 2 || 2 || 1986–88, 1989/90 ||data-sort-value="4"| Regionalliga Südwest
 || 1 || 1 || 2 || 1999–2001 ||data-sort-value="4"| Regionalliga Bayern
 || 2 || 2 || 1 || 1988/89, 1991/92 ||data-sort-value="5"| Oberliga Baden-Württemberg(fünftklassig)
 || 1 || 1 || 2 || 2015–17 ||data-sort-value="3"| 3. Liga
 || 2 || 2 || 1 || 2014/15, 2019/20 ||data-sort-value="2"| 2. Bundesliga
 || 2 || 2 || 1 || 1974/75, 1976/77 ||data-sort-value="4"| Regionalliga Nordost
 || 2 || 2 || 1 || 2012/13, 2021/22 ||data-sort-value="2"| 2. Bundesliga
 || 1 || 1 || 1 || 1999/2000 ||data-sort-value="4"| Regionalliga Südwest
 || 1 || 1 || 1 || 1973/74 ||data-sort-value="4"| Regionalliga West
 || 0 || 1 || 1 || 1963/64 ||data-sort-value="4"| Regionalliga West
 || 1 || 1 || 1 || 1986/87 ||data-sort-value="9"| 1992 aufgelöst
 || 1 || 1 || 1 || 1993/94 ||data-sort-value="9"| Regionalliga Nordost als1. FC Lokomotive Leipzig
 || 1 || 1 || 1 || 1965/66 ||data-sort-value="9"| 1973 aufgelöst
|- class="small"
! colspan="18"| Stand: 19. März 2023 (Nach dem 25. Spieltag 2022/23)
|}

Platzierungsverlauf 
Die folgende Grafik gibt eine Übersicht über die Platzierungen der Vereine zu verschiedenen Zeiten (berechnet nach der Drei-Punkte-Regel).

Punkteverlauf 
Verlauf der Punkte jeweils zum Saisonende. Berücksichtigt sind nur die aktuellen Vereine und Vereine mit mehr als 500 Punkten.

Übersichtskarte 
Auf dieser Übersichtskarte werden alle Vereine der Ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga gezeigt.
Hansa Rostock ist der nördlichste Verein, der SC Freiburg der südlichste, Alemannia Aachen der westlichste und Energie Cottbus der östlichste der Bundesliga-Historie.

Siehe auch 
 Liste der Tabellenführer der Bundesliga
 Liste der Vereine der Fußball-Bundesliga
 Ewige Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga
 Ewige Tabelle der 3. Fußball-Liga

Weblinks 
 DfB.de: Ewige Tabelle (Berechnung mit 3-Punkte-Regelung)
 Ewige-Tabelle-Bundesliga.de: Ewige Tabelle (Berechnung mit 3-Punkte-Regelung)
 Fussballdaten.de: Ewige Tabelle (Berechnung mit 3-Punkte-Regelung, Saisonendstände seit 1963/64)
 Weltfussball.de: Ewige Tabelle (Berechnung mit 3-Punkte-Regelung)
 Kicker.de: Ewige Tabelle (Berechnung mit 3-Punkte-Regelung)
 Transfermarkt.de: Ewige Tabelle (Berechnung mit 3-Punkte-Regelung)

Anmerkungen 

Fußball-Bundesliga
Bundesliga